Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2015 i 2016 jako 24. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie.

Tytuł mistrzowski obroni Jertys Pawłodar, który w finale poprzedniej edycji pokonał Arłan Kokczetaw 4:1.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza trwał od 5 września 2015 do 28 grudnia 2015 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło 10 drużyn, które rozegrały po 54 spotkania.
 Tabela

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek      = Awans do fazy play-off

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap trwał od marca do kwietnia 2016 roku. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i finale toczyła się do czterech meczów wygranych, zaś rywalizacja o trzecie miejsce do trzech zwycięskich spotkań.

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Kazachstanie
2016 w Kazachstanie